Bogdan-Chmelnizki-Orden steht für:

 Bogdan-Chmelnizki-Orden (Sowjetunion), Orden der Sowjetunion
 Bohdan-Chmelnyzkyj-Orden, Orden der Ukraine